Bonzanigo ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Bonzanigo (1897–1974), Schweizer Schriftstellerin
 Filippo Bonzanigo (1839–1904), Schweizer Politiker
 Giovanni Battista Bonzanigo (1769–1841), Schweizer Politiker
 Rocco Bonzanigo (1809–1881), Schweizer Politiker